Маркиз де Лос-Велес — испанский дворянский титул. Он был создан 15 октября 1507 года королевой Кастилии Хуаной I для Педро Фахардо и Чакона (1478—1546), главе могущественного и влиятельного рода Фахардо из Мурсии, в качестве компенсации за присоединение сеньората в Картахене к владениям кастильской короны.

В 1535 году король Испании Карлос I пожаловал Луису Фахардо де ла Куэве (1509—1575) звание гранда Испании первого класса и титул маркиза де Молина.

В настоящее время обладателем титула является Гонсалес де Грегорио и Альварес де Толедо, Леонсио Алонсо (род. 1956), 22-й герцог Медина-Сидония и 19-й маркиз де Лос-Велес.

Название маркизата происходит от названия района (комарки) Лос-Велес, провинция Альмерия, автономное сообщество Андалусия (Испания).

Список маркизов де Лос-Велес

Генеалогия 

<div align=center style="padding: 0.5em; font-size:90%;">

См. также 
 Маркиз де Вильяфранка-дель-Бьерсо
 Герцог Медина-Сидония
 Граф Ньебла

Источники 
 BERNI Y CATALÁ, José: Creación, antigüedad y privilegios de los títulos de Castilla. Imprenta del autor, 1796.
 DE CASTRO, Teresa: El Marquesado de los Velez en el Archivo de la Real Chancillería de Granada: Siglo XVI. Diputación de Almería, 1990. ISBN 84-86862-43-4
 DE LOS REYES, Antonio: El Señorío de Molina Seca. Ayuntamiento de Molina de Segura, 1996. ISBN 84-88996-02-0
 DÍAZ LÓPEZ, Julián Pablo y LENTISCO PUCHE, José Domingo: El señor en sus estados: diario del viaje de D. Antonio Álvarez de Toledo, X Marqués de los Vélez, a sus posesiones de los reinos de Murcia y Granada 1769—1770. Ayuntamiento de Vélez-Rubio, 2006. ISBN 84-922237-9-0
 MARAÑÓN, Gregorio: Los tres Vélez: una historia de todos los tiempos. Instituto de Estudios Almerienses, 2005. ISBN 84-8108-324-0

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20150203202317/http://apellidochacon.es/velez.htm
 Página oficial del ayuntamiento de Vélez Blanco
 Archivo Ducal de Medina-Sidonia
 Biografía de Don Pedro Fajardo, IV Marqués de los Vélez
 Genalogía de los Marqueses de los Vélez
 Monumentos de Vélez Blanco

Гранды Испании